Dit is een lijst van hits die op nummer 1 in de Verenigde Staten hebben gestaan. Voor de periode 1940 - 1958 zijn Billboard's Best Sellers Charts gebruikt. Vanaf 1958 tot heden is de Billboard Hot 100 de bron. Deze lijst is gerangschikt naar uitvoerend artiest.

A 
Aaliyah
 Try again
ABBA
 Dancing Queen
Gregory Abbott
 Shake you down
Paula Abdul
 Straight up
 Forever your girl
 Cold hearted
 Opposites attract (met The Wild Pair)
 Rush rush
 The promise of a new day
Ace Of Base
 The sign
Bryan Adams
 Heaven
 (Everything I do) I do it for you
 All for love (met Rod Stewart en Sting)
 Have you ever really loved a woman
Adele
 Rolling in the Deep 
 Someone Like You
 Set Fire to the Rain
 Hello
Aerosmith
 I don't want to miss a thing
Christina Aguilera
 Genie in a bottle
 What a girl wants
 Come on over baby (All I want is you)
 Lady Marmalade (met Lil' Kim, Mýa en P!nk)
 Moves Like Jagger (met Maroon 5)
a-ha
 Take on me
Clay Aiken
 This is the night
Air Supply
 The one that you love
Akon
 I wanna love you (met Snoop Dogg)
 Don't matter
Ali
 Grillz (met Nelly, Paul Wall en Gipp)
All-4-One
 I swear
Herb Alpert
 This guy's in love with you
 Rise
America
 A horse with no name
 Sister golden hair
Ames Brothers
 Rag mop
Leroy Anderson
 Blue tango
The Andrews Sisters
 Don't fence me in (met Bing Crosby)
 Rum and Cola-Cola
 I can dream, can't I
The Angels
 My boyfriend's back
The Animals
 The house of the rising sun
Paul Anka
 Diana
 Lonely boy
 (You're) Having my baby (met Odia Coates)
The Archies
 Sugar, Sugar
Louis Armstrong
 Hello, Dolly!
Ashanti
 Always on time (met Ja Rule)
 Foolish
The Association
 Cherish
 Windy
Rick Astley
 Never gonna give you up
 Together forever
Atlantic Starr
 Always
Patti Austin
 Baby, come to me (met James Ingram)
Gene Autry
 Rudolph, the red-nosed reindeer
Frankie Avalon
 Venus
 Why
Average White Band
 Pick up the pieces
Iggy Azalea
 Fancy (met Charli XCX)

B 
Stevie B
 Because I love you (The postman song)
B.o.B
 Nothin' on You (met Bruno Mars)
Baauer
 Harlem Shake
Bachman-Turner Overdrive
 You ain't seen nothin' yet
Bad English
 When I see you smile
Bananarama
 Venus
The Bangles
 Walk like an Egyptian
 Eternal flame
Barenaked Ladies
 One week
Blue Barron
 Cruising down the river
Eileen Barton
 If I knew you were comin' (I'd've baked a cake)
Count Basie
 Open the door, Richard!
Toni Basil
 Mickey
Les Baxter
 Poor people of Paris
Bay City Rollers
 Saturday night
The Beach Boys
 I get around
 Help me Rhonda
 Good vibrations
 Kokomo
The Beatles
 I want to hold your hand
 She loves you
 Can't buy me love
 Love me do
 A hard day's night
 I feel fine
 Eight days a week
 Ticket to ride
 Help!
 Yesterday
 We can work it out
 Paperback writer
 Penny Lane
 Hello goodbye
 Hey Jude
 Get back (met Billy Preston)
 Come together
 Let it be
 The long and winding road / For you blue
Bee Gees
 How can you mend a broken heart
 Jive talkin'
 You should be dancing
 How deep is your love
 Stayin' alive
 Night fever
 Too much heaven
 Tragedy
 Love you inside out
Archie Bell & the Drells
 Tighten up
Bellamy Brothers
 Let your love flow
Regina Belle
 A whole new world (Aladdin's theme) (met Peabo Bryson)
Tony Bennett
 Because of you
 Cold, cold heart
 Rags to riches
Berlin
 Take my breath away
Chuck Berry
 My ding-a-ling
Beyoncé
 Crazy in love (met Jay-Z)
 Baby boy (met Sean Paul)
 Check on it (met Slim Thug)
 Irreplaceable
 Single ladies (Put a ring on it)
Justin Bieber
 What Do You Mean?
 Sorry
 Love Yourself
Acker Bilk
 Stranger on the shore
The Black Eyed Peas
 Boom boom pow
 I gotta feelin'
 Imma Bee
Blackstreet
 No diggity (met Dr. Dre)
Mary J. Blige
 Family affair
Blondie
 Heart of glass
 Call me
 The tide is high
 Rapture
Blue Swede
 Hooked on a feeling
James Blunt
 You're beautiful
Michael Bolton
 How am I supposed to live without you
 When a man loves a woman
Bon Jovi
 You give love a bad name
 Livin' on a prayer
 Bad medicine
 I'll be there for you
Jon Bon Jovi
 Blaze of glory
Gary U.S Bonds
 Quarter to three
Bone Thugs-N-Harmony
 Tha crossroads
Debby Boone
 You light up my life
Pat Boone
 Love letters in the sand
 April love
 Moody river
Boston
 Amanda
David Bowie
 Fame
 Let's dance
The Box Tops
 The letter
Jimmy Boyd
 I saw mommy kissing Santa Claus
Boyz II Men
 End of the road
 I'll make love to you
 On bended knee
 One sweet day (met Mariah Carey)
 4 seasons of loneliness
Brandy
 The boy is mine (met Monica)
 Have you ever
Toni Braxton
 You're makin' me high / Let it flow
 Un-break my heart
Bread
 Make it with you
Teresa Brewer
 Music! Music! Music!
 Till I waltz again with you
Bobby Brown
 My prerogative
 She ain't worth it (met Glenn Medeiros)
Chris Brown
 Run it!
 Kiss kiss (met T-Pain)
Les Brown
 My dreams are getting better all the time
 Sentimental journey
The Browns
 The three bells
Peabo Bryson
 A whole new world (Aladdin's theme) (met Regina Belle)
B2K
 Bump, bump, bump (met P. Diddy)
The Buckinghams
 Kind of a drag
The Byrds
 Mr. Tambourine man
 Turn! Turn! Turn!

C 
C&C Music Factory
 Gonna make you sweat (Everybody dance now) (met Freedom Williams)
Glen Campbell
 Rhinestone cowboy
 Southern nights
Captain & Tenille
 Love will keep us together
 Do that to me one more time
Irene Cara
 Flashdance... What a feeling
Mariah Carey
 Vision of love
 Love takes time
 Someday
 I don't wanna cry
 Emotions
 I'll be there
 Dreamlover
 Hero
 Fantasy
 One sweet day (met Boyz II Men)
 Always be my baby
 Honey
 My all
 Heartbreaker (met Jay-Z)
 Thank God I found you (met Joe en 98 Degrees)
 We belong together
 Don't forget about us
 Touch my body
Frankie Carle
 Oh! What it seemed to be
 Rumors are flying
Belinda Carlisle
 Heaven is a place on earth
Kim Carnes
 Bette Davis Eyes
Carpenters
 (They long to be) Close to you
 Top of the world
 Please Mr. Postman
Shaun Cassidy
 Da doo ron ron
Carmen Cavallaro
 I can't begin to tell you (met Bing Crosby)
The Cataracs
 Like a G6 (met Far East Movement en Dev)
Peter Cetera
 Glory of love
 The next time I fall (met Amy Grant)
Chamillionaire
 Ridin' (met Krayzie Bone)
The Champs
 Tequila
Gene Chandler
 Duke of Earl
Bruce Channel
 Hey! Baby
Harry Chapin
 Cat's in the cradle
Ray Charles
 Georgia on my mind
 Hit the road Jack
 I can't stop loving you
Cheap Trick
 The flame
Chubby Checker
 The twist
 Pony time
Cher
 Gypsys, tramps and thieves
 Half-breed
 Dark lady
 Believe
Chic
 Le freak
 Good times
Chicago
 If You Leave Me Now
 Hard to say I'm sorry
 Look away
The Chiffons
 He's so fine
The Chi-Lites
 Oh girl
The Chipmunks
 The Chipmunk song (met David Seville)
The Chordettes
 Mr. Sandman
Lou Christie
 Lightnin' strikes
Ciara
 Goodies (met Petey Pablo)
Eric Clapton
 I shot the sheriff
The Dave Clark Five
 Over and over
Petula Clark
 Downtown
 My love
Kelly Clarkson
 A moment like this
 My life would suck without you
 Stronger (What Doesn't Kill You)
Rosemary Clooney
 Come on-a my house
 Hey there
 This ole house
Club Nouveau
 Lean on Me
Odia Coates
 (You're) Having my baby (met Paul Anka)
Joe Cocker
 Up where we belong (met Jennifer Warnes)
Coldplay
 Viva la vida
Nat King Cole
 Nature boy
 Mona Lisa
 Too young
Phil Collins
 Against all odds (Take a look at me now)
 One more night
 Sussudio
 Separate lives (met Marilyn Martin)
 A groovy kind of love
 Two hearts
 Another day in Paradise
Color Me Badd
 I adore mi amor
 All 4 love
Commodores
 Three times a lady
 Still
Perry Como
 Till the end of time
 Prisoner of love
 Surrender
 Chi-baba chi-baba (my bambino goes to sleep)
 Some enchanted evening
 If
 Don't let the stars get in you eyes
 Wanted
 Round and round
Bill Conti
 Gonna fly now (Theme from 'Rocky')
Sam Cooke
 You send me
Coolio
 Gangsta's paradise (met L.V.)
Dave 'Baby' Cortez
 The happy organ
John Cougar
 Jack and Diane
Francis Craig
 Near you
Crazy Town
 Butterfly
Creed
 With arms wide open
The Crew-Cuts
 Sh-boom
The Crickets
 That'll be the day
Jim Croce
 Bad, bad Leroy Brown
 Time in a bottle
Bing Crosby
 Only forever
 White Christmas
 Sunday, Monday or always
 I love you
 I'll be seeing you
 Swinging on a star
 Don't fence me in (met The Andrews Sisters)
 It's been a long, long time (met Les Paul)
 I can't begin to tell you (met Carmen Cavallaro)
Christopher Cross
 Sailing
 Arthur's Theme (Best That You Can Do)
Taio Cruz
 Break Your Heart
The Crystals
 He's a rebel
Culture Club
 Karma chameleon
Cutting Crew
 (I just) Died in your arms
Miley Cyrus
 Wreckin Ball

D 
Dale & Grace
 I'm leaving it up to you
Michael Damian
 Rock on
Vic Damone
 You're breaking my heart
Danny & the Juniors
 At the hop
Bobby Darin
 Mack the knife
Mac Davis
 Baby don't get hooked on me
Billy Davis Jr.
 You don't have to be a star (to be in my show) (met Marilyn McCoo)
Sammy Davis Jr.
 The candy man
Dawn
 Knock three times
 Tie a yellow ribbon round the ole oak tree
 He don't love you (like I love you) (met Tony Orlando)
P.M. Dawn
 Set adrift on memory bliss
Doris Day
 Secret love
Taylor Dayne
 Love will lead you back
Jimmy Dean
 Big bad John
Joey Dee & the Starliters
 Peppermint twist - part 1
Kiki Dee
 Don't go breaking my heart (met Elton John)
Rick Dees & his Cast Of Idiots
 Disco duck (part 1)
Def Leppard
 Love bites
John Denver
 Sunshine on my shoulders
 Annie's song
 Thank God I'm a country boy
 I'm sorry / Calypso
Jason Derulo
 Whatcha Say
Destiny's Child
 Bills, bills, bills
 Say my name
 Independent women part 1
 Bootylicious
Dev
 Like a G6 (met Far East Movement en The Cataracs)
Al Dexter
 Pistol packin' mama
Dexys Midnight Runners
 Come On Eileen
D4L
 Laffy Taffy
Neil Diamond
 Cracklin' Rosie
 Song sung blue
 You don't bring me flowers (met Barbra Streisand)
P. Diddy
 Can't nobody hold me down (met Ma$e)
 I'll be missing you (met Faith Evans en 112)
 Mo money mo problems (met The Notorious B.I.G. en Ma$e)
 Bump, bump, bump (met B2K)
 Shake ya tailfeather (met Nelly en Murphy Lee)
Mark Dinning
 Teen angel
Dion
 Runaround Sue
Céline Dion
 The power of love
 Because you loved me
 My heart will go on
 I'm your angel (met R. Kelly)
Dire Straits
 Money for nothing
Divine
 Lately
The Dixie Cups
 Chapel of love
Bo Donaldson & the Heywoods
 Billy, don't be a hero
Donovan
 Sunshine superman
The Doobie Brothers
 Black water
 What a Fool Believes
The Doors
 Light my fire
 Hello, I love you
Jimmy Dorsey
 Amapola (pretty little poppy)
 My sister and I
 Maria Elena
 Green eyes (Aquellos ojos verdes)
 Blue champagne
 Tangerine
 Bésame mucho (Kiss me much)
Tommy Dorsey
 I'll never smile again
 There are such things
 In the blue of evening
Carl Douglas
 Kung fu fighting
Joe Dowell
 Wooden heart (Muss i denn)
Dr. Dre
 California love (met 2Pac en Roger Troutman)
 No diggity (met Blackstreet)
 Crack a bottle (met Eminem & 50 Cent)
The Drifters
 Save the last dance for me
Dru Hill
 Wild wild West (met Will Smith en Kool Moe Dee)
Duran Duran
 The reflex
 A view to kill

E 
Eagles
 Best of my love
 One of these nights
 New kid in town
 Hotel California
 Heartache tonight
Earth, Wind and Fire
 Shining star
Sheena Easton
 Morning train (Nine to five)
Tommy Edwards
 It's all in the game
The Elegants
 Little star
Yvonne Elliman
 If I can't have you
EMF
 Unbelievable
Eminem
 Lose yourself
 Crack a bottle (met Dr. Dre & 50 Cent)
 Not Afraid
 Love the Way You Lie (met Rihanna)
 The Monster (met Rihanna)
The Emotions
 Best of my love
The Escape Club
 Wild, wild West
The Essex
 Easier said than done
Gloria Estefan
 Anything for you (met Miami Sound Machine)
 Don't wanna lose you
 Coming out of the dark
Eurythmics
 Sweet dreams (are made of this)
Faith Evans
 I'll be missing you (met Puff Daddy en 112)
The Everly Brothers
 Wake up little Susie
 All I have to do is dream
 Cathy's clown
Exile
 Kiss you all over
Exposé
 Seasons change
Extreme
 More than words

F 
Shelley Fabares
 Johnny angel
Percy Faith
 Delicado
 The song from Moulin Rouge (Where is your heart)
 Theme from A Summer Place
Falco
 Rock me Amadeus
Fantasia
 I believe
Far East Movement
 Like a G6 (met The Cataracs en Dev)
Freddy Fender
 Before the next teardrop falls
Fergie
 London Bridge
 Glamorous (met Ludacris)
 Big girls don't cry
The 5th Dimension
 Aquarius/Let the Sunshine In
 Wedding bell blues
50 Cent
 In da club
 21 questions (met Nate Dogg)
 Candy shop (met Olivia)
 Crack a bottle (met Eminem & Dr. Dre)
Fine Young Cannibals
 She drives me crazy
 Good thing
Eddie Fisher
 I'm walking behind you
 Oh! My pa-pa (O mein Papa)
 I need you now
Ella Fitzgerald
 I'm making believe (met The Ink Spots)
Roberta Flack
 The first time ever I saw your face
 Killing me softly with his song
 Feel like makin' love
Fleetwood Mac
 Dreams
The Fleetwoods
 Come softly to me
 Mr. Blue
Flo Rida
 Low (met T-Pain)
 Right round (met Kesha)
 Whistle
Pink Floyd
 Another brick in the wall
Red Foley
 Chattanoogie shoe shine boy
Wayne Fontana & The Mindbenders
 Game of love
The Fontane Sisters
 Hearts of stone
Mary Ford
 How high the moon (met Les Paul)
 Vaya con Dios (May God be with you) (met Les Paul)
Tennessee Ernie Ford
 Sixteen tons
Foreigner
 I want to know what love is
The Four Aces
 Love is a many splendored thing
The Four Lads
 Cry (met Johnnie Ray)
The Four Seasons
 Sherry
 Big girls don't cry
 Walk like a man
 Rag doll
 December, 1963 (Oh, what a night)
The Four Tops
 I can't help myself (Sugar pie, honey bunch)
 Reach out, I'll be there
Jamie Foxx
 Slow jamz (met Twista en Kanye West)
 Gold digger (met Kanye West)
Connie Francis
 Everybody's somebody's fool
 My heart has a mind of its own
 Don't break the heart that loves you
Aretha Franklin
 Respect
 I knew you were waiting (for me) (met George Michael)
Stan Freberg
 St. George and the dragonet
John Fred & his Playboy Band
 Judy in disguise (with glasses)
Freddie & the Dreamers
 I'm telling you now
Fun.
We Are Young (met Janelle Monae)
Nelly Furtado
 Promiscuous (met Timbaland)
 Say it right
 Give it to me (met Timbaland en Justin Timberlake)

G 
Peter Gabriel
 Sledgehammer
Siedah Garrett
 I just can't stop loving you (met Michael Jackson)
Marvin Gaye
 I heard it through the grapevine
 Let's get it on
 Got to give it up, pt. 1
Gloria Gaynor
 I will survive
Genesis
 Invisible touch
Bobbie Gentry
 Ode to Billie Joe
Andy Gibb
 I just want to be your everything
 (Love is) Thicker than water
 Shadow dancing
Debbie Gibson
 Foolish beat
 Lost in your eyes
Nick Gilder
 Hot child in the city
Jimmy Gilmer & the Fireballs
 Sugar shack
Gipp
 Grillz (met Nelly, Paul Wall en Ali)
Bobby Goldsboro
 Honey
Benny Goodman
 Taking a chance on love
Lesley Gore
 It's my party
Gotye
 Somebody That I Used to Know (met Kimbra)
Grand Funk
 We're an American band
 The loco-motion
Amy Grant
 The next time I fall (met Peter Cetera)
 Baby baby
Gogi Grant
 The wayward wind
Glen Gray
 My heart tells me (Should I believe my heart)
Al Green
 Let's stay together
Lorne Green
 Ringo
Guess Who
 American woman / No sugar tonight
Guns N' Roses
 Sweet child o' mine

H 
Bill Haley & his Comets
 (We're gonna) Rock around the clock
Daryl Hall & John Oates
 Rich girl
 Kiss on my list
 Private eyes
 I can't go for that (no can do)
 Maneater
 Out of touch
Hamilton, Joe Frank & Reynolds
 Fallin' in love
Jan Hammer
 Miami Vice theme
Hanson
 MMMBop
The Harmonicats
 Peg o' my heart
Calvin Harris
 We Found Love (met Rihanna)
Phil Harris
 The thing
George Harrison
 My Sweet Lord / Isn't it a pity
 Give me love (Give me peace on earth)
 Got my mind set on you
Wilbert Harrison
 Kansas City
Bill Hayes
 The ballad of Davy Crockett
Isaac Hayes
 Theme from 'Shaft'
Dick Haymes
 You'll never know
Heart
 These dreams
 Alone
The Heights
 How do you talk to an angel
Woody Herman
 Blues in the night (My mama done tol' me)
Herman's Hermits
 Mrs. Brown you've got a lovely daughter
 I'm Henry VIII, I am
Taylor Hicks
 Do I make you proud
Hi-Five
 I like the way (The kissing game)
The Highwaymen
 Michael
Lauryn Hill
 Doo wop (That thing)
Loreatta Holloway
 Good vibrations (met Marky Mark & the Funky Bunch)
The Hollywood Argyles
 Alley-oop
Rupert Holmes
 Escape (Piña colada song)
The Honey Cone
 Want ads
Bruce Hornsby & the Range
 The way it is
Johnny Horton
 The battle of New Orleans
Thelma Houston
 Don't leave me this way
Whitney Houston
 Saving all my love for you
 How will I know
 Greatest love of all
 I wanna dance with somebody (who loves me)
 Didn't we almost have it all
 So emotional
 Where do broken hearts go
 I'm your baby tonight
 All the man that I need
 I will always love you
 Exhale (Shoop shoop)
Eddy Howard
 To each his own
 Sin
Hues Corporation
 Rock the boat
The Human League
 Don't you want me
 Human
Pee Wee Hunt
 Twelfth Street rag
Tab Hunter
 Young love
Betty Hutton
 Doctor, lawyer, Indian chief
Brian Hyland
 Itsy bitsy teenie weenie yellow polka dot bikini

I 
Billy Idol
 Mony Mony
Enrique Iglesias
 Bailamos
 Be with you
James Ingram
 Baby, come to me (met Patti Austin)
 I don't have the heart
The Ink Spots
 I'm making believe (met Ella Fitzgerald)
 The gypsy
 To each his own
INXS
 Need you tonight

J 
The J. Geils Band
 Centerfold
Ja Rule
 I'm real (met Jennifer Lopez)
 Always on time (met Ashanti)
 Ain't it funny (met Jennifer Lopez)
Terry Jacks
 Seasons in the sun
Janet Jackson
 When I think of you
 Miss you much
 Escapade
 Black cat
 Love will never do (without you)
 That's the way love goes
 Again
 Together again
 Doesn't really matter
 All for you
Michael Jackson
 Ben
 Don't stop 'til you get enough
 Rock with you
 Billie Jean
 Beat it
 Say, say, say (met Paul McCartney)
 I just can't stop loving you (met Siedah Garrett)
 Bad
 The way you make me feel
 Man in the mirror
 Dirty Diana
 Black or white
 You are not alone
The Jackson 5
 I want you back
 ABC
 The love you save
 I'll be there
Harry James
 Sleepy lagoon
 I had the craziest dream
 I've heard that song before
 I'll get by (as long as I have you)
 It's been a long, long time
Joni James
 Why don't you believe me
Tommy James and the Shondells
 Hanky panky
 Crimson and clover
Jan & Dean
 Surf city
Jay-Z
 Heartbreaker (met Mariah Carey)
 Crazy in love (met Beyoncé)
 Umbrella (met Rihanna)
 Empire State of Mind (met Alicia Keys)
Wyclef Jean
 Hips don't lie (met Shakira)
Gordon Jenkins
 Goodnight Irene (met The Weavers)
Carly Rae Jepsen
 Call Me Maybe
Joan Jett & the Blackhearts
 I love rock-'n-roll
Joe
 Thank God I found you (met Mariah Carey en 98 Degrees)
 Stutter (met Mystikal)
Billy Joel
 It's still rock and roll to me
 Tell her about it
 We didn't start the fire
Elton John
 Crocodile rock
 Bennie and the Jets
 Lucy in the sky with diamonds
 Philadelphia freedom
 Island girl
 Don't go breaking my heart (met Kiki Dee)
 That's what friends are for (met Dionne Warwick, Stevie Wonder en Gladys Knight)
 Don't let the sun go down on me (met George Michael)
 Candle in the wind 1997 / Something about the way you look tonight
Robert John
 Sad eyes
Spike Jones
 All I want for Christmas (is my two front teeth)
Janis Joplin
 Me and Bobby McGee
Montell Jordan
 This is how we do it
Juicy J
 Dark Horse (met Katy Perry)
Juvenile
 Slow motion (met Soulja Slim)

K 
Bert Kaempfert
 Wonderland by night
Kitty Kallen
 Little things mean a lot
Ini Kamoze
 Here comes the Hotstepper
Anton Karas
 The Third Man theme
Sammy Kaye
 Daddy
 Chickery chick
 I'm a big girl now
 The old lamp-lighter
 Harbor lights
KC & the Sunshine Band
 Get down tonight
 That's the way (I like it)
 (Shake, shake, shake) Shake your booty
 I'm your boogie man
 Please don't go
K-Ci & JoJo
 How do U want it (met 2Pac)
 All my life
Ernie K-Doe
 Mother-in-law
R. Kelly
 Bump n' grind
 I'm your angel (met Céline Dion)
Eddie Kendricks
 Keep on truckin'
Kesha
 Right round (met Flo Rida)
 Tik Tok
 We R Who We R
 Timber (met Pitbull)
Alicia Keys
 Fallin'
 My boo (met Usher)
 No one
 Empire State of Mind (met Jay Z)
Wiz Khalifa
 Black and Yellow  
 See You Again (met Charlie Puth)
Andy Kim
 Rock me gently
Kimbra
 Somebody That I Used to Know (met Gotye)
Carole King
 It's too late / I feel the earth move
The King Cole Trio
 (I love you) For sentimental reasons
Sean Kingston
 Beautiful girls
The Kingston Trio
 Tom Dooley
The Knack
 My Sharona
Evelyn Knight
 A little bird told me
Gladys Knight
 Midnight train to Georgia (met the Pips
 That's what friends are for (met Dionne Warwick, Elton John en Stevie Wonder)
Buddy Knox
 Party doll
Kool & The Gang
 Celebration
Kool Moe Dee
 Wild wild West (met Will Smith en Dru Hill)
Krayzie Bone
 Ridin' (met Chamillionaire)
Kris Kross
 Jump
Kay Kyser
 Jingle jangle jingle
 Old buttermilk sky
 Woody Wood-Pecker

L 
Labelle
 Lady Marmalade
Patti LaBelle
 On my own (met Michael McDonald)
Lady Gaga
 Just dance (met Colby O'Donis)
 Poker face
 Born This Way
Frankie Laine
 That lucky old sun
 Mule train
Mario Lanza
 Be my love
Cyndi Lauper
 Time after time
 True colors
Avril Lavigne
 Girlfriend
Steve Lawrence
 Go away little girl
Vicki Lawrence
 The night the lights went down in Georgia
Brenda Lee
 I'm sorry
 I want to be wanted
Murphy Lee
 Shake ya tailfeather (met Nelly en P. Diddy)
Peggy Lee
 Mañana (is soon enough for me)
John Legend
 All of Me
The Lemon Pipers
 Green tambourine
John Lennon
 Whatever gets you thru the night
 (Just like) Starting over
Bobby Lewis
 Tossin' and turnin'
Gary Lewis & the Playboys
 This diamond ring
Huey Lewis & the News
 The power of love
 Stuck with you
 Jacob's ladder
Leona Lewis
 Bleeding love
Gordon Lightfoot
 Sundown
Lil Jon
 Yeah! (met Usher en Ludacris)
Lil' Kim
 Lady Marmalade (met Christina Aguilera, Mýa en P!nk)
Lil' Wayne
 Lollipop (met Static Major)
 Down (met Jay Sean)
Lipps Inc
 Funkytown
Lisa Lisa & Cult Jam
 Head to toe
 Lost in emotion
Little Eva
 The loco-motion
LL Cool J
 All I have (met Jennifer Lopez)
Los Lobos
 La bamba
Lisa Loeb
 Stay (I missed you) (met Nine Stories)
Kenny Loggins
 Footloose
Guy Lombardo
 It's love-love-love
Londonbeat
 I've been thinking about you
Lonestar
 Amazed
Looking Glass
 Brandy (you're a fine girl)
Lorde
 Royals
LMFAO
 Party Rock Anthem
 Sexy and I Know It
Jennifer Lopez
 If you had my love
 I'm real (met Ja Rule)
 Ain't it funny (met Ja Rule)
 All I have (met LL Cool J)
Los Del Rio
 Macarena (Bayside Boys mix)
Love Unlimited Orchestra
 Love's theme
The Lovin' Spoonful
 Summer in the city
Ludacris
 Stand up (met Shawnna)
 Yeah! (met Usher en Lil Jon)
 Money maker (met Pharrell)
 Glamorous (met Fregie)
Lulu
 To sir with love
Art Lund
 Mam'selle
L.V.
 Gangsta's paradise (met Coolio)
Vera Lynn
 Auf Wiederseh'n sweetheart

M 
M
 Pop Muzik
Macklemore & Ryan Lewis
 Thrift Shop
 Can't Hold Us
Mary MacGregor
 Torn between two lovers
Madonna
 Like a virgin
 Crazy for you
 Live to tell
 Papa don't preach
 Open your heart
 Who's that girl
 Like a prayer
 Vogue
 Justify my love
 This used to be my playground
 Take a bow
 Music
MAGIC!
 Rude
Bruno Mars
 Nothin' on You (met B.o.B)
 Just the Way You Are
 Grenade
 Locked Out of Heaven
 When I Was Your Man
 Uptown Funk! (met Mark Ronson)
The Mamas & the Papas
 Monday, Monday
Henry Mancini
 Love theme from 'Romeo and Juliet'
The Manhattans
 Kiss and say goodbye
Barry Manilow
 Mandy
 I write the songs
 Looks like we made it
Manfred Mann
 Do wah diddy diddy
 Blinded by the light (als Manfred Mann's Earth Band)
The Marcels
 Blue Moon
Little Peggy March
 I will follow him
Mario
 Let me love you
Marky Mark & the Funky Bunch
 Good vibrations (met Loreatta Holloway)
Maroon 5
 Makes me wonder
 Moves Like Jagger (met Christina Aguilera)
 One More Night
Martika
 Toy soldiers
Dean Martin
 Memories are made of this
 Everybody loves somebody
Freddy Martin
 Piano concerto in B flat
 Symphony
 To each his own
 Managua, Nicaragua
Marilyn Martin
 Separate lives (met Phil Collins)
Ricky Martin
 Livin' la vida loca
Al Martino
 Here in my heart
The Marvelettes
 Please Mr. Postman
Richard Marx
 Hold on to the nights
 Satisfied
 Right here waiting
Hugh Masakela
 Grazing in the grass
Ma$e
 Can't nobody hold me down (met Puff Daddy)
 Mo money mo problems (met The Notorious B.I.G. en Puff Daddy)
Matchbox Twenty
 Bent
Johnny Mathis
 Too much, too little, too late (met Deniece Williams)
Paul Mauriat
 Love is blue
C. W. McCall
 Convoy
Linda McCartney
 Uncle Albert / Admiral Halsey (met Paul McCartney)
Paul McCartney
 Uncle Albert / Admiral Halsey (met Linda McCartney)
 My love (met Wings)
 Band on the run (met Wings)
 Coming up (Live at Glasgow)
 Ebony and ivory (met Stevie Wonder)
 Say, say, say (met Michael Jackson)
Marilyn McCoo
 You don't have to be a star (to be in my show) (met Billy Davis Jr.)
Van McCoy & the Soul City Symphony
 The hustle
The McCoys
 Hang on Sloopy
George McCrae
 Rock your baby
Michael McDonald
 On my own (met Patti LaBelle)
Bobby McFerrin
 Don't worry, be happy
Maureen McGovern
 The morning after
Barry McGuire
 Eve of destruction
The McGuire Sisters
 Sincerely
Don McLean
 American pie
Meat Loaf
 I'd do anything for love (but I won't do that)
Meco
 'Star Wars' theme / Cantina Band
Glenn Medeiros
 She ain't worth it (met Bobby Brown)
Bill Medley
 (I've had) The time of my life (met Jennifer Warnes)
Melanie
 Brand new key
Men At Work
 Who can it be now
 Down under
Johnny Mercer
 On the Atchison, Topeka and the Santa Fe
 Personality
MFSB
 TSOP (The Sound Of Philadelphia) (met The Three Degrees)
Miami Sound Machine
 Anything for you (met Gloria Estefan)
George Michael
 Careless whisper (met Wham!)
 I knew you were waiting (for me) (met Aretha Franklin)
 Faith
 Father figure
 One more try
 Praying for time
 Don't let the sun go down on me (met Elton John)
Bette Midler
 Wind beneath my wings
Mike & the Mechanics
 The living years
Glenn Miller
 Song of the Volga boatmen
 Chattanooga choo choo
 Elmer's tune
 A string of pearls
 Moonlight cocktail
 (I've got a gal in) Kalamazoo
 That old black magic
Mitch Miller
 The yellow rose of Texas
Steve Miller Band
 The joker
 Rock 'n me
 Abracadabra
Milli Vanilli
 Baby don't forget my number
 Girl I'm gonna miss you
 Blame it on the rain
Mills Brothers
 Paper doll
 You always hurt the one you love
MIMS
 This is why I'm hot
The Miracles
 The tears of a clown (met Smokey Robinson)
 Love machine pt. 1
Guy Mitchell
 Singing the blues
 Heartaches by the number
Domenico Modugno
 Volare (Nel blu dipinto di blu)
Monica
 The boy is mine (met Brandy)
 The first night
 Angel of mine
Janelle Monae
 We Are Young (met Fun.)
The Monkees
 Last train to Clarksville
 I'm a believer
 Daydream believer
Vaughn Monroe
 Let it snow! Let it snow! Let is snow!
 Ballerina
 Riders in the sky (A cowboy legend)
Art Mooney
 I'm looking over a four leaf clover
Russ Morgan
 Cruising down the river
Mr. Mister
 Broken wings
 Kyrie
Mr. Big
 To be with you
Walter Murphy & the Big Apple Band
 A fifth of Beethoven
Anne Murray
 You needed me
Mýa
 Lady Marmalade (met Christina Aguilera, Lil' Kim en P!nk)
Alannah Myles
 Black velvet
Mystikal
 Stutter (met Joe)

N 
'n Sync
 It's gonna be me
Johnny Nash
 I can see clearly now
Nate Dogg
 21 questions (met 50 Cent)
Nelly
 Hot in herre
 Dilemma (met Kelly Rowland)
 Shake ya tailfeather (met P. Diddy en Murphy Lee)
 Grillz (met Paul Wall, Ali en Gipp)
Nelson
 (Can't live without your) Love and affection
Ricky Nelson
 Poor little fool
 Travelin' man
New Kids On The Block
 I'll be loving you (forever)
 Hangin' tough
 Step by step
The New Power Generation
 Cream (met Prince)
The New Vaudeville Band
 Winchester Cathedral
Olivia Newton-John
 I honestly love you
 Have you never been mellow
 You're the one that I want (met John Travolta)
 Magic
 Physical
Next
 Too close
Ne-Yo
 So sick
 Give Me Everything (met Pitbull)
Nickelback
 How you remind me
Nilsson
 Without you
Nine Stories
 Stay (I missed you) (met Lisa Loeb)
Joe
 Thank God I found you (met Mariah Carey en Joe)
The Notorious B.I.G.
 Hypnotize
 Mo money mo problems (met Puff Daddy & Ma$e

O 
Billy Ocean
 Caribbean queen (No more love on the run)
 There'll be sad songs (to make you cry)
 Get outta my dreams, get into my car
Sinéad O'Connor
 Nothing compares 2 U
Alan O'Day
 Undercover angel
Colby O'Donis
 Just dance (met Lady Gaga)
Ohio Players
 Fire
 Love rollercoaster
The O'Jays
 Love train
Olivia
 Candy shop (met 50 Cent)
OMI
 Cheerleader
112
 I'll be missing you (met Puff Daddy en Faith Evans)
Roy Orbison
 Running scared
 Oh, pretty woman
Tony Orlando
 He don't love you (like I love you)
Donny Osmond
 Go away little girl
The Osmonds
 One bad apple
Gilbert O'Sullivan
 Alone Again (Naturally)
Outkast
 Ms. Jackson
 Hey ya!
 The way you move (met Sleepy Brown)
Owl City
 Firyflies

P 
Petey Pablo
 Goodies (met Ciara)
Patti Page
 The Tennessee waltz
 I went to your wedding
 The doggie in the window
Tommy Page
 I'll be your everything
Robert Palmer
 Addicted to love
Paper Lace
 The night Chicago died
Ray Parker Jr.
 Ghostbusters
John Parr
 St. Elmo's fire (Man in motion)
Dolly Parton
 9 to 5
 Island in the stream (met Kenny Rogers)
The Partridge Family
 I think I love you
Paul & Paula
 Hey Paula
Billy Paul
 Me and Mrs. Jones
Les Paul
 It's been a long, long time (met Bing Crosby)
 How high the moon (met Mary Ford)
 Vaya con Dios (May God be with you) (met Mary Ford)
Peaches & Herb
 Reunited
Katy Perry
 I kissed a girl
 California Gurls (met Snoop Dogg)
 Teenage Dream
 Firework
 E.T. (met Kanye West)
 Last Friday Night (T.G.I.F.)
 Part Of Me
 Roar
 Dark Horse (met Juicy J)
Pet Shop Boys
 West End girls
Peter & Gordon
 A world without love
Peter, Paul & Mary
 Leaving on a jet plane
Bobby 'Boris' Pickett & the Crypt-Kickers
 Monster mash
Pink
 Lady Marmalade (met Christina Aguilera, Lil' Kim en Mýa)
 So what
 Raise Your Glass
Pitbull
 Give Me Everything
 Timber (met Kesha) 
Plain White T's
 Hey there Delilah
The Platters
 My prayer
 Twilight time
 Smoke gets in your eyes
Player
 Baby come back
Poison
 Every rose has its thorn
The Police
 Every breath you take
Daniel Powter
 Bad day
Perez 'Prez' Prado & his Orchestra
 Cherry pink and apple blossom white
Elvis Presley
 Heartbreak hotel
 I want you, I need you, I love you
 Don't be cruel / Hound dog
 Love me tender
 Too much
 All shook up
 (Let me be your) Teddy bear
 Jailhouse rock / Treat me nice
 Don't / I beg of you
 Hard headed woman
 A big hunk o' love
 Stuck on you
 Are you lonesome tonight
 Surrender
 Good luck charm
 Suspicious minds
Billy Preston
 Get back (met The Beatles)
 Will it go round in circles
 Nothing from nothing
Johnny Preston
 Running bear
Lloyd Price
 Stagger Lee
Maxi Priest
 Close to you
Prince
 When doves cry
 Let's go crazy (met The Revolution)
 Kiss
 Batdance
 Cream (met The New Power Generation)
The Product G&B
 Maria Maria (met Santana)

Q 
Queen
 Crazy little thing called love
 Another one bites the dust
? & the Mysterians
 96 tears

R 
Eddie Rabbitt
 I love a rainy night
The Raiders
 Indian reservation (The lament of the Cherokee Reservation Indian
The Rascals
 Good lovin'
 Groovin'
 People got to be free
Johnnie Ray
 Cry (met The Four Lads)
Rayvon
 Angel (met Shaggy)
Ready For The World
 Oh Sheila
Otis Redding
 (Sittin' On) The Dock of the Bay
Helen Reddy
 I am woman
 Delta dawn
 Angie baby
REO Speedwagon
 Keep on loving you
 Can't fight this feeling
The Revolution
 Let's go crazy (met Prince)
Debbie Reynolds
 Tammy
Rhythm Heritage
 Theme from 'S.W.A.T.'
Charlie Rich
 The most beautiful girl
Lionel Richie
 Endless love (met Diana Ross)
 Truly
 All night long (all night)
 Hello
 Say you, say me
Nelson Riddle
 Lisbon antigua
Right Said Fred
 I'm too sexy
The Righteous Brothers
 You've lost that lovin' feelin'
 (You're my) Soul and inspiration
Rihanna
 SOS
 Umbrella (met Jay-Z)
 Take a bow
 Disturbia
 Live your life (met T.I.)
 Rude Boy
 Love The Way You Lie (met Eminem)
 Whats My name (met Drake)
 Only Girl (In The World )
 S&M
 We Found Love (met Calvin Harris)
 Diamonds
 The Monster (met Eminem)
 Work (met Drake)
Ricardo 'Rikrok' Ducent
 It wasn't me (met Shaggy)
Jeannie C. Riley
 Harper Valley P.T.A.
Minnie Riperton
 Lovin' you
Johnny Rivers
 Poor side of town
Marty Robbins
 El Paso
Jimmie Rodgers
 Honeycomb
Smokey Robinson
 The tears of a clown (met The Miracles)
Tommy Roe
 Sheila
 Dizzy
Kenny Rogers
 Lady
 Island in the stream (met Dolly Parton)
The Rolling Stones
 (I can't get no) Satisfaction
 Get off of my cloud
 Paint it black
 Ruby Tuesday
 Honky tonk women
 Brown Sugar
 Angie
 Miss you
Mark Ronson
 Uptown Funk! (met Bruno Mars)
Linda Ronstadt
 You're no good
The Rooftop Singers
 Walk right in
David Rose & his Orchestra
 The stripper
Rose Royce
 Car wash
Diana Ross
 Love child (met The Supremes)
 Someday we'll be together (met The Supremes)
 Ain't no mountain high enough
 Touch me in the morning
 Theme from 'Mahogany' (Do you know where you're going to)
 Love hangover
 Upside down
 Endless love (met Lionel Richie)
Kelly Rowland
 Dilemma (met Nelly)
Roxette
 The look
 Listen to your heart
 It must have been love
 Joyride
Ruby & the Romantics
 Our day will come

S 
S/Sgt. Barry Sadler
 The ballad of the green berets
Kyu Sakamoto
 Sukiyaki
Santana
 Smooth (met Rob Thomas)
 Maria Maria (met The Product G&B)
Santo & Johnny
 Sleep walk
Savage Garden
 Truly madly deeply
 I knew I loved you
Leo Sayer
 You make me feel like dancing
 When I need you
Seal
 Kiss from a rose
Jay Sean
 Down (met Lil' Wayne)
Sean Paul
 Get busy
 Baby boy (met Beyoncé)
 Temperature
John Sebastian
 Welcome back
Neil Sedaka
 Breaking up is hard to do
 Laughter in the rain
 Bad blood
Bob Seger
 Shakedown
Michael Sembello
 Maniac
David Seville
 Witch doctor
 The Chipmunk song (met The Chipmunks)
Shaggy
 It wasn't me (met Ricardo 'Rikrok' Ducent)
 Angel (met Rayvon)
Shakira
 Hips don't lie (met Wyclef Jean)
The Shangri-Las
 Leader of the pack
Del Shannon
 Runaway
Artie Shaw
 Frenesi
Shawnna
 Stand up (met Ludacris)
Sheriff
 When I'm with you
The Shirelles
 Will you love me tomorrow
 Soldier boy
Shocking Blue
 Venus
Dinah Shore
 I'll walk alone
 Buttons and bows
Silk
 Freak me
Silver Convention
 Fly, Robin, fly
Carly Simon
 You're so vain
Paul Simon
 50 ways to leave your lover
Simon & Garfunkel
 The sound of silence
 Mrs. Robinson
 Bridge over troubled water
Simple Minds
 Don't you (forget about me)
Simply Red
 Holding back the years
 If you don't know me by now
Frank Sinatra
 Five minues more
 Strangers in the night
 Somethin' stupid (met Nancy Sinatra)
Nancy Sinatra
 These boots are made for walkin'
 Somethin' stupid (met Frank Sinatra)
Sir Mix-A-Lot
 Baby got back
Sisqó
 Incomplete
Percy Sledge
 When a man loves a woman
Sleepy Brown
 The way you move (met Outkast)
Slim Thug
 Check on it (met Beyoncé)
Sly & the Family Stone
 Everyday people
 Thank you (falettin me be mice elf agin) / Everybody is a star
 Family affair
Will Smith
 Gettin' jiggy wit it
 Wild wild West (met Dru Hill en Kool Moe Dee)
Snoop Dogg
 Drop It Like It's Hot (met Pharrell)
 I wanna love you (met Akon)
 California Gurls (met Katy Perry)
Snow
 Informer
Sœur Sourire
 Dominique
The Song Spinners
 Comin' in on a wing and a prayer
Sonny & Cher
 I got you babe
David Soul
 Don't give up on us
Jimmy Soul
 If you wanna be happy
Soulja Boy
 Crank that (Soulja Boy)
Soulja Slim
 Slow motion (met Juvenile)
Britney Spears
 ...Baby one more time
 Womanizer
 3
 Hold it Against Me
Spice Girls
 Wannabe
The Spinners
 Then came you (met Dionne Warwick)
Rick Springfield
 Jessie's girl
Jo Stafford
 You belong to me
 Make love to me!
Johnny Standley
 It's in the Book (parts 1 & 2)
The Staple Singers
 I'll take you there
 Let's do it again
Starland Vocal Band
 Afternoon delight
Edwin Starr
 War
Kay Starr
 Wheel of fortune
 Rock and roll waltz
Ringo Starr
 Photograph
 You're sixteen
Stars on 45
 Medley: Intro Venus / Sugar sugar / No reply / I’ll be back / Drive my car / Do you want to know a secret / We can work it out / I should have known better / Nowhere man / You’re going to lose that girl / Stars on 45
Starship
 We built this city
 Sara
 Nothing's gonna stop us now
Static Major
 Lollipop (met Lil' Wayne)
Steam
 Na na hey hey kiss him goodbye
Gwen Stefani
 Hollaback girl
April Stevens
 Deep purple (met Nino Tempo)
Ray Stevens
 Everything is beautiful
 The streak
Amii Stewart
 Knock on wood
Rod Stewart
 Maggie May / Reason to believe
 Tonight's the night (gonna be alright)
 Da ya think I'm sexy
 All for love (met Bryan Adams en Sting)
Sting
 All for love (met Bryan Adams en Rod Stewart)
Stories
 Brother Louie
Strawberry Alarm Clock
 Incense and peppermints
Barbra Streisand
 The way we were
 Love theme from 'A Star Is Born' (Evergreen)
 You don't bring me flowers (met Neil Diamond)
 No more tears (Enough is enough) (met Donna Summer)
 Woman in love
Styx
 Babe
Donna Summer
 MacArthur Park
 Hot stuff
 Bad girls
 No more tears (Enough is enough) (met Barbra Streisand)
The Supremes
 Where did our love go
 Baby love
 Come see about me
 Stop! In the name of love
 Back in my arms again
 I hear a symphony
 You can't hurry love
 You keep me hangin' on
 Love is here and now you're gone
 The happening
 Love child (met Diana Ross)
 Someday we'll be together (met Diana Ross)
Surface
 The first time
Survivor
 Eye of the tiger
Billy Swan
 I can help
Sweet Sensation
 If wishes came true
Taylor Swift
 We Are Never Ever Getting Back Together
 Shake It Off
 Blank Space
 Bad Blood (met Kendrick Lamar)
SWV
 Weak
The Sylvers
 Boogie fever

T 
Timmy T
 One more try
A Taste of Honey
 Boogie oogie oogie
James Taylor
 You've got a friend
Johnnie Taylor
 Disco lady
Tears For Fears
 Everybody wants to rule the world
 Shout
The Teddy Bears
 To know him, is to love him
Nino Tempo
 Deep purple (met April Stevens)
The Temptations
 My girl
 I can't get next to you
 Just my imagination (running away with me)
 Papa was a rollin' stone
The Terror Squad
 Lean back
Robin Thicke
 Blurred Lines (met T.I. en Pharrell Williams)
B. J. Thomas
 Raindrops keep fallin' on my head
 (Hey won't you play) Another somebody done somebody wrong song
Rob Thomas
 Smooth (met Santana)
The Three Degrees
 TSOP (met MFSB)
Three Dog Night
 Mama told me not to come
 Joy to the world
 Black and white
T.I.
 My love (met Justin Timberlake)
 Whatever you like
 Live your life (met Rihanna)
 Blurred Lines (met Robin Thicke en Pharrell Williams)
Tiffany
 I think we're alone now
 Could've been
Timbaland
 Promiscuous (met Nelly Furtado)
 Give it to me (met Justin Timberkale en Nelly Furtado)
Justin Timberlake
 SexyBack
 My love (met T.I.)
 What goes around...
 Give it to me (met Timbaland en Nelly Furtado)
TLC
 Creep
 Waterfalls
 No scrubs
 Unpretty
The Tokens
 The lion sleeps tonight
The Tornados
 Telstar
Toto
 Africa
T-Pain
 Buy U a drank (Shawty snappin') (met Yung Joc)
 Kiss kiss (met Chris Brown)
 Low (met Flo-Rida)
Al Trace
 You call everybody darlin'
Meghan Trainor
 All About That Base
John Travolta
 You're the one that I want (met Olivia Newton-John)
Terence Trent D'Arby
 Wishing well
The Troggs
 Wild thing
Roger Troutman
 California love (met 2Pac en Dr. Dre)
2Pac
 How do U want it (met K-Ci & JoJo) / California love (met Dr. Dre & Roger Troutman)
Tina Turner
 What's love got to do with it
The Turtles
 Happy together
Twista
 Slow jamz (met Kanye West en Jamie Foxx)
Conway Twitty
 It's only make believe
Bonnie Tyler
 Total eclipse of the heart
The Tymes
 So much in love

U 
UB40
 Red red wine
 Can't help falling in love
Carrie Underwood
 Inside your heaven
USA For Africa
 We are the world
Usher
 Nice and slow
 U remind me
 U got it bad
 Yeah! (met Lil Jon en Ludacris)
 Burn
 Confessions part II
 My boo (met Alicia Keys)
 Love in this club (met Young Jeezy)
 OMG (met will.i.am)
U2
 With or without you
 I still haven't found what I'm looking for

V 
Frankie Valli
 My eyes adored you
 Grease
Van Halen
 Jump
Vangelis
 Chariots of fire
Vanilla Ice
 Ice ice baby
Bobby Vee
 Take good care of my baby
Billy Vera & the Beaters
 At this moment
Larry Verne
 Mr. Custer
Vertical Horizon
 Everything you want
Bobby Vinton
 Roses are red (my love)
 Blue velvet
 There! I've said it again
 Mr. Lonely

W 
will.i.am
 OMG (met Usher)
John Waite
 Missing you
Paul Wall
 Grillz (met Nelly, Ali en Gipp)
Anita Ward
 Ring my bell
Jennifer Warnes
 Up where we belong (met Joe Cocker)
 (I've had) The time of my life (met Bill Medley)
Dionne Warwick
 Then came you (met The Spinners)
 That's what friends are for (met Elton John, Stevie Wonder en Glady Knight)
The Weavers
 Goodnight Irene (met Gordon Jenkins)
Joan Weber
 Let me go lover
The Weeknd
 Can't Feel My Face
 The Hills
Ted Weems
 Heartaches
Lawrence Welk
 Calcutta
Mary Wells
 My guy
Kanye West
 Slow jamz (met Twista en Jamie Foxx)
 Gold digger (met Jamie Foxx)
 Stronger
 E.T. (met Katy Perry) 
Wham!
 Wake me up before you go-go
 Careless whisper (met George Michael)
 Everything she wants
Barry White
 Can't get enough of your love, babe
Karyn White
 Romantic
Whitesnake
 Here I go again
Margaret Whiting
 A tree in the meadow
Wild Cherry
 Play that funky music
The Wild Pair
 Opposites attract (met Paula Abdul)
Kim Wilde
 You keep me hangin' on
Will To Power
 Baby, I love your way / Freebird medley (Free baby)
Deniece Williams
 Too much, too little, too late (met Johnny Mathis)
 Let's hear it for the boy
Freedom Williams
 Gonna make you sweat (Everybody dance now) (met C&C Music Factory)
Maurice Williams & the Zodiacs
 Stay
Pharrell Williams
 Drop It Like It's Hot (met Snoop Dogg)
 Money maker (met Ludacris)
 Blurred Lines (met Robin Thicke en T.I.)
 Happy
Roger Williams
 Autumn leaves
Tex Williams
 Smoke! Smoke! Smoke! (That cigarette)
Vanessa Williams
 Save the best for the last
Al Wilson
 Show and tell
Wilson Phillips
 Hold on
 Release me
 You're in love
Wings
 My love (met Paul McCartney)
 Band on the run (met Paul McCartney)
 Listen to what the man said
 Silly love songs
 With a little luck
Edgar Winter Group
 Frankenstein
Steve Winwood
 Higher love
 Roll with it
Bill Withers
 Lean on Me
Stevie Wonder
 Fingertips (pt. II)
 Superstition
 You are the sunshine of my life
 You haven't done nothin'
 I wish
 Sir Duke
 Ebony and ivory (met Paul McCartney)
 I just called to say I love you
 Part-time lover
 That's what friends are for (met Dionne Warwick, Elton John en Gladys Knight)
Sheb Wooley
 The purple people eater

X

Y 
Yes
 Owner of a lonely heart
Neil Young
 Heart of gold
Paul Young
 Everytime you go away
Young Jeezy
 Love in this club (met Usher)
Yung Joc
 Buy U a drank (Shawty snappin') (met T-Pain)

Z 
Zager & Evans
 In the year 2525 (Exordium and terminus)
Zayn
 Pillowtalk

Verenigde Staten
Nummer